UFC Fight Night: Смит vs. Ракич (англ. UFC Fight Night: Smith vs. Rakić, также известный как UFC Fight Night 175 или UFC Vegas 8) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, который был проведён 29 августа 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Александр Ракич победил Энтони Смита единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Первоначально в качестве заглавного поединка и главного события турнира был запланирован поединок в полулегком весе между россиянином Забитом Магомедшариповым (#3 в рейтинге) и мексиканцем Яиром Родригесом (#5 в рейтинге). Однако Родригес отказался от боя 5 августа из-за травмы лодыжки, и Магомедшарипов объявил, что не будет драться на этом турнире. Поединок между этими бойцами уже планировался ранее и должен был состояться ещё на UFC 228 в сентябре 2018 года, но тогда Родригес также выбыл из боя из-за травмы. Теперь ожидается, что бой будет перенесён на UFC 254.

Поединок в полутяжелом весе между бывшим претендентом на звание чемпиона UFC в полутяжелом весе Энтони Смитом (#5 в рейтинге) и Александром Ракичем (#8 в рейтинге) также изначально планировался на этом турнире в качестве со-главного события. 15 августа было объявлено, что из-за срыва поединка между Магомедшариповым и Родригесом статус этого поединка меняется и он становится основным событием турнира в три раунда.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Остин Спрингер не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Ханна Сайферс не смогла уложиться в лимит минимальной весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Рикардо Ламас vs. Билл Алджио
 Выступление вечера: Шон Брэди и Мэллори Мартин

Последствия турнира 
2 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Брайс Митчелл (#15) покинул рейтинг Топ-15 полулёгкого веса;

 Ким Чи Ён (#14) после поражения на турнире покинула рейтинг Топ-15 женского наилегчайшего веса;

 Алекса Грассо (#14) покинула рейтинг Топ-15 женского минимального веса из-за смены весовой категории (перешла в наилегчайшую)

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night